Pflichtunterricht steht für
 die Verpflichtung, Unterricht zu erhalten, siehe Schulpflicht
 die Fächer des Lehrplans, die jeder Schüler besuchen muss, siehe Ordentliches Lehrfach